Jiří Štajner (Benešov, 27 de maio de 1976) é um futebolista profissional tcheco, atacante, milita no Slovan Liberec.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Chéquia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Naturais de Benešov